Ма́ршальська ву́лиця — назва вулиці в різних населених пунктах колишнього СРСР.

Маршальська вулиця — вулиця в м. Горлівка.
 Маршальська вулиця — вулиця в м. Донецьк.
 Маршальська вулиця — вулиця в м. Київ.

Маршальська вулиця — вулиця в м. Казань.
 Маршальська вулиця — вулиця в м. Ростов-на-Дону.
 Маршальська вулиця — вулиця в м. Челябінськ.

Вулиці